Sõmeru (gemeente), een vroegere gemeente in Estland
Sõmeru (Kiili), een plaats in de gemeente Kiili, Estland
Sõmeru (Kose), een plaats in de gemeente Kose, Estland
Sõmeru (Märjamaa), een plaats in de gemeente Märjamaa, Estland
Sõmeru (Paide), een plaats in de gemeente Paide, Estland
Sõmeru (Rakvere), een plaats in de gemeente Rakvere vald, Estland